GameOn était un magazine mensuel français consacré aux jeux vidéo sur consoles et PC.

Historique 
GameOn est créé en juin 1999 et édité par Edicorp Publications. C'était l'adaptation française du magazine anglais Arcade. En , « GameOn se transforme en Game Over » : la publication du magazine est arrêtée. Le numéro 10 sera le dernier.

Collaborateurs 
 Laurent Defrance (rédacteur en chef)
 Delphine Bonnet (rédactrice)
 Alexandre de Bourrousse (rédacteur)
 Teck Hao Tea (rédacteur puis chef de rubrique)
 Nathalie Hellard (secrétaire de rédaction)
 Thi-Bao Hoang (secrétaire de rédaction)
 Marie-France Verspan (assistante de rédaction)
 Pascal Salbreux (directeur artistique)
 Nicolas Cany (directeur artistique adjoint)
 Vincent Meyrier (rédacteur-graphiste)
 Foulke Haulot (rédacteur-graphiste)
 Jean-François Chica (collaborateur puis rédacteur)

Notes et références

Article connexe 
 Liste de magazines de jeux vidéo

Magazine français de jeu vidéo
Titre de presse créé en 1999
Presse mensuelle en français
Magazine d'informatique disparu
Presse mensuelle en France
Titre de presse disparu en 2000